Натуральне число 1147
 1147 рік до нашої ери
 1147 рік нашої ери